Die weiße Spinne steht für:

 Die weiße Spinne (1927), deutscher Stummfilm
 Die weiße Spinne (1963), deutscher Kriminalfilm